Miejscowości w Polsce:
 Boraszyce Małe
 Boraszyce Wielkie